Nicolas Rossard – pallavolista francese
 Olivier Rossard – pallavolista francese
 Thibault Rossard – pallavolista francese
 Quentin Rossard – pallavolista francese